100-річчя з дня народження К. В. Іванова () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 20 серпня 1991 року. Монета присвячена 100-річчю з дня народження Костянтина Васильовича Іванова (25 травня 1890 — 26 березня 1915) — чуваського поета, зачинателя чуваської літератури.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1991».

Реверс 
У центрі, представлено профільне зображення портрета Костянтина Васильовича Іванова. Ліворуч від портрета, нижче підборіддя, в два рядки, сходинкою відносно один одного, викарбувані роки його життя «1890» і «1915». Біля канта монети в нижній правій частині півколом викарбувано напис «К. В. ИВАНОВ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. О. Колодкін
 Скульптор: О. О. Колодкін

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 15-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 40 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті ussr-coins.ru 
 Сайт "Ювілейні та пам'ятні  мідно-нікелеві монети" 

Ювілейні монети СРСР